Exechia — род двукрылых из семейства грибных комаров. Около 170 видов.

Распространение 
Род Exechia известен во всех зоогеографических регионах, кроме Неотропики и Антарктиды. Широко распространенный в Голарктическом регионе род, в то время как фауна в значительной степени неизвестна в других местах, например, в Афротропическом и Ориентальном регионах. В фауне России около 50 видов.

Описание 
Грибные комары мелких и средних размеров (в фауне России от 2 до 5 мм) со стройным телосложением, основная окраска коричневого цвета. В крыльях жилка Sc свободная, жилки M3+4 и Cu1 образуют короткую вилку. Личинки развиваются в агариковых грибах Agaricales, а также иногда в Russulales и Pezizales.

Разные виды зимуют в пещерах или под корой хвойных деревьев. Два вида (E. parva и E. repanda) впадают в спячку в полых, обычно сломанных зонтичных стеблях. Виды Exechia, видимо, хорошо приспособлены к низким температурам благодаря высокой морозостойкости; показано, что E. nugatoria может выдерживать температуры до минус 32 ° C.

Систематика 
Около 170 видов. Род был впервые описан немецким энтомологом Johannes Winnertz (1800—1890). Включён в состав трибы Exechiini из номинативного подсемейства Mycetophilinae, в которой имеет родственные отношения с родом и Exechiopsis. Крупнейший род трибы, рассматривается в качестве одной из апикальных его групп.

 Exechia abbreviata (Skuse, 1888)
 Exechia abrupta Johannsen, 1912
 Exechia absoluta Johannsen, 1912
 Exechia absurda Johannsen, 1912
 Exechia accisa Wu & Zheng, 2001
 Exechia adamsi Laffoon, 1965
 Exechia adenaparva Chandler, 2000
 Exechia aequalis Van Duzee, 1928
 Exechia aitkeni (Lane, 1960)
 Exechia albicincta Senior-White, 1922
 Exechia alexanderi Shaw, 1951
 Exechia ampullata Senior-White, 1921
 Exechia angustata Van Duzee, 1928
 Exechia areolata (Enderlein, 1910)
 Exechia argenteofasciata Senior-White, 1921
 Exechia arisaemae Sasakawa, 1993
 Exechia assidua Johannsen, 1912
 Exechia atridonta Wu, Xu & Yu, 2004
 Exechia attrita Johannsen, 1912
 Exechia auxiliaria Johannsen, 1912
 Exechia aviculata Shaw, 1935
 Exechia basilinea Brunetti, 1912
 Exechia bella Johannsen, 1912
 Exechia bellula Johannsen, 1912
 Exechia bicincta (Staeger, 1840)
 Exechia bifida (Freeman, 1951)
 Exechia bifurcata Fisher, 1934
 Exechia bilobata Shaw, 1951
 Exechia biseta Tonnoir & Edwards, 1927
 Exechia borealis Van Duzee, 1928
 Exechia brevicornis Senior-White, 1922
 Exechia brevifurcata (Freeman, 1951)
 Exechia brevipetiolata Van Duzee, 1928
 Exechia brinckiana Nielsen, 1966
 Exechia canalicula Johannsen, 1912
 Exechia capillata Johannsen, 1912
 Exechia captiva Johannsen, 1912
 Exechia chandleri Caspers, 1987
 Exechia changbaiensis Wu & Zheng, 2001
 Exechia cincinnata Johannsen, 1912
 Exechia cincta Winnertz, 1863
 Exechia cinctiformis Stora, 1941
 Exechia cingulata (Meigen, 1830)
 Exechia clepsydra Fisher, 1937
 Exechia concinna Winnertz, 1863
 Exechia confinis Winnertz, 1863
 Exechia contaminata Winnertz, 1863
 Exechia cornuta Lundstrom, 1914
 Exechia cristata Senior-White, 1921
 Exechia cristatoides Senior-White, 1924
 Exechia dahli Nielsen, 1966
 Exechia dizona Edwards, 1924
 Exechia dorsalis (Staeger, 1840)
 Exechia emarginata Zaitzev, 1988
 Exechia exigua Lundstrom, 1909
 Exechia extensa (Freeman, 1951)
 Exechia fascipennis (Skuse, 1890)
 Exechia festiva Winnertz, 1863
 Exechia filata Tonnoir & Edwards, 1927
 Exechia flabellipennis (Enderlein, 1910)
 Exechia flava Senior-White, 1922
 Exechia frigida (Boheman, 1865)
 Exechia fulva Santos Abreu, 1920
 Exechia fumosa (Skuse, 1888)
 Exechia funerea (Freeman, 1951)
 Exechia furcilla (Freeman, 1954)
 Exechia fusca (Meigen, 1804)
 Exechia goianensis (Lane, 1947)
 Exechia gracile (Kertesz, 1901)
 Exechia gracilis Bukowski, 1949
 Exechia hebetata Wu, Xu & Yu, 2004
 Exechia hei Wu, Xu & Yu, 2004
 Exechia hiemalis (Marshall, 1896)
 Exechia howesi Tonnoir & Edwards, 1927
 Exechia inaperta Ostroverkhova, 1979
 Exechia insularis Sasakawa, 1992
 Exechia intermedia Santos Abreu, 1920
 Exechia kunashirensis Zaitzev, 1996
 Exechia longichaeta Wu, Xu & Yu, 2004
 Exechia longicornisma Senior-White, 1922
 Exechia lucidula (Zetterstedt, 1838)
 Exechia lundstroemi Landrock, 1923
 Exechia lutacea Edwards, 1928
 Exechia lydiae Matile, 1979
 Exechia macrura Strobl, 1910
 Exechia macula Chandler, 2001
 Exechia maculipennis (Stannius, 1831)
 Exechia mastigura Edwards, 1928
 Exechia melasa Wu & Zheng, 2001
 Exechia micans Lastrovak & Matile, 1974
 Exechia mirastoma Senior-White, 1922
 Exechia nativa Johannsen, 1912
 Exechia nexa Johannsen, 1912
 Exechia nigra Edwards, 1925
 Exechia nigrofusca Lundstrom, 1909
 Exechia nigroscutellata Landrock, 1912
 Exechia nitidicollis Lundstrom, 1913
 Exechia noctivaga Van Duzee, 1928
 Exechia novaezelandiae Tonnoir & Edwards, 1927
 Exechia nugatoria Johannsen, 1912
 Exechia obediens Johannsen, 1912
 Exechia pallidula Edwards, 1926
 Exechia palmata Johannsen, 1912
 Exechia papyracea Stackelberg, 1948
 Exechia paramirastoma Senior-White, 1922
 Exechia pararepanda Kallweit, 1995
 Exechia parava Lundstrom, 1909
 Exechia parva Lundström, 1909
 Exechia parvula (Zetterstedt, 1852)
 Exechia paulistensis (Lane, 1947)
 Exechia pavani Tollet, 1959
 Exechia pectinata Ostroverkhova, 1979
 Exechia pectinivalva Stackelberg, 1948
 Exechia pedekiboana Lindner, 1958
 Exechia perspicua Johannsen, 1912
 Exechia peyerimhoffi Burghele, 1966
 Exechia pictiventris (Skuse, 1888)
 Exechia pilifera Matile, 1979
 Exechia plebeia (Walker, 1848)
 Exechia pollex Shaw, 1935
 Exechia praedita Plassmann, 1976
 Exechia pratti Shaw, 1951
 Exechia pseudocincta Strobl, 1910
 Exechia pseudocontaminata Santos Abreu, 1920
 Exechia pseudofestiva Lackschewitz, 1937
 Exechia pulchrigaster Santos Abreu, 1920
 Exechia pullata Ostroverkhova, 1979
 Exechia pullicauda (Skuse, 1888)
 Exechia quadrata Johannsen, 1912
 Exechia quadriclema Wu & Zheng, 2001
 Exechia repanda Johannsen, 1912
 Exechia repandoides Caspers, 1984
 Exechia rohdendorfi Zaitzev, 1996
 Exechia rubella Santos Abreu, 1920
 Exechia rufithorax Wulp, 1874
 Exechia satiata Johannsen, 1912
 Exechia scalprifer Edwards, 1928
 Exechia seducta Plassmann, 1976
 Exechia semifumata (Brunetti, 1912)
 Exechia separata Lundstrom, 1912
 Exechia seriata (Meigen, 1830)
 Exechia serrata Winnertz, 1863
 Exechia setigera (Freeman, 1951)
 Exechia setosa Matile, 1979
 Exechia shawi Fisher, 1934
 Exechia shitiakevora Okada, 1939
 Exechia sibirica Ostroverkhova, 1979
 Exechia similis Lastovka & Matile, 1974
 Exechia simplex (Brunetti, 1912)
 Exechia snyderi Colless, 1966
 Exechia solii Zaitzev, 1999
 Exechia sororcula Lackschewitz, 1937
 Exechia speciosa Winnertz, 1863
 Exechia spinadhalae Chandler, 2000
 Exechia spinigera Winnertz, 1863
 Exechia spinuligera Lundstrom, 1912
 Exechia styriaca Strobl, 1898
 Exechia subcornuta Zaitzev, 1996
 Exechia subfrigida Lastovka & Matile, 1974
 Exechia subligulata Shaw, 1952
 Exechia subspinigera Zaitzev, 1988
 Exechia subvenosa (Enderlein, 1910)
 Exechia tajimaensis Okada, 1940
 Exechia tenuimaculata Santos Abreu, 1920
 Exechia thomsoni Miller, 1918
 Exechia tomosa Wu & Zheng, 2001
 Exechia tricincta (Enderlein, 1910)
 Exechia triseta Ostroverkhova, 1979
 Exechia trispinosa Zaitzev, 1996
 Exechia truncata (Freeman, 1951)
 Exechia turkmenica Zaitzev, 1994
 Exechia umbratica (Aldrich, 1897)
 Exechia umbrosa Van Duzee, 1928
 Exechia unicincta Van Duzee, 1928
 Exechia unicolor Van Duzee, 1928
 Exechia unifasciata Lackschewitz, 1937
 Exechia unimaculata (Zetterstedt, 1860)
 Exechia ussuriensis Zaitzev, 1994
 Exechia zeylanica Senior-White, 1921

Дополнение (2021) 

 Exechia afroparva Lindemann et al., 2021
 Exechia arcuata Lindemann et al., 2021
 Exechia ashleyi Lindemann et al., 2021
 Exechia bifasciata Lindemann et al., 2021
 Exechia brachiata Lindemann et al., 2021
 Exechia breviflagellata Lindemann et al., 2021
 Exechia brevilobata Lindemann et al., 2021
 Exechia burundiensis Lindemann et al., 2021
 Exechia chirotheca Lindemann et al., 2021
 Exechia columna Lindemann et al., 2021
 Exechia crassiseta Lindemann et al., 2021
 Exechia curvata Lindemann et al., 2021
 Exechia longilobata Lindemann et al., 2021
 Exechia neorepanda Lindemann et al., 2021
 Exechia penicillata Lindemann et al., 2021
 Exechia rectiloba Lindemann et al., 2021
 Exechia sambai Lindemann et al., 2021
 Exechia serrae Lindemann et al., 2021
 Exechia spatulata Lindemann et al., 2021
 Exechia sphaerata Lindemann et al., 2021
 Exechia subrepanda Lindemann et al., 2021
 Exechia toyoheii Lindemann et al., 2021
 Exechia trunciseta Lindemann et al., 2021
 Exechia zuluensis Lindemann et al., 2021

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Грибные комары
Роды двукрылых